Konkurs kan betyde flere ting:
 Konkurs – økonomisk sammenbrud 
 Konkurs (prisopgave) – besvarelse af en prisopgave
 Konkurs (band) – et rockband fra Lycksele, Sverige
 Konkurs (film) − en film fra 1963 af Miloš Forman
 Konkurs (album) − et album fra 2008 af Lifelover

Noter